I Can Only Imagine bezeichnet:
 I Can Only Imagine (MercyMe-Lied), Lied von MercyMe (2001)
 I Can Only Imagine (David-Guetta-Lied), Lied von David Guetta (2012)
 I Can Only Imagine (Film), Film (2018)